Plaats in Indonesië
 Pinggan (Kintamani), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali
 Pinggan (Bulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java